{{Ficha de taxón
| color = lightgrey
| name = Chlamydiaceae
| image = Chlamydia Geimsa Stain CDC.jpg
| image_caption = Chlamydia intracelular en secreción uretral
| domain = Bacteria
| phylum = Chlamydiota
| ordo = Chlamydiales
| ordo_authority = Storz & Page, 1971
| familia = Chlamydiaceae
| familia_authority = Rake, 1957
| subdivision_ranks = Géneros y especies
| subdivision =
 Grupo Chlamydia/Chlamydophila
 Chlamydia (gen. tipo) Jones et al., 1945
 C. avium
 C. gallinacea
 C. ibidis
 C. muridarum 
 C. pecorum
 C. pneumoniae
 C. psittaci
 C. suis
 C. trachomatis
 Chlamydophila gen. nov., 
C. abortusC. felis
C. caviae
 Candidatus Amphibiichlamydia 
 Candidatus ClavochlamydiaVer texto (sección taxonomía) para más información
}}

Chlamydiaceae es una familia de bacterias (taxón) que pertenecen al filo Chlamydiota, orden Chlamydiales. El género tipo para la familia es Chlamydia.

 Microbiología 
Todas las especies de Chlamydiaceae presentan una membrana característica de bacterias  gramnegativas y expresan un "epitope lipopolisacárido específico de familia" [αKdo-(2→8)-αKdo-(2→4)-αKdo], previamente llamado "epitope específico de género".  

En Chlamydiaceae, todos los genes del ARN ribosomal, presentan al menos un 90% de identidad en la secuencia de su ADN. 

Las especies de Chlamydiaceae presentan variaciones en varios aspectos (morfología,  plásmidos, resistencia antibiótica, etc).

 Taxonomía 
La taxonomía de todos las clamidias en general y de la familia Chlamydiaceae ha sufrido cambios en estos últimos años. 

La clasificación de Everett et al. propone dos géneros dentro de Chlamydiaceae: Chlamydia y Chlamydophila. Sin embargo, actualmente se considera que ambos pueden tratarse taxonómica y filogenéticamente como un solo género denominado provisionalmente grupo Chlamydia/Chlamydophila y no hay acuerdo entre los autores. Según LPSN se propone la siguiente taxonomía: 

 Chlamydia spp. 

 Chlamydia trachomatis Chlamydia muridarum Chlamydia suis.  C. trachomatis ha sido encontrada solamente en humanos, C. muridarum en hámsteres y en  lauchas (familia Muridae), y C. suis en ovejas.  Chlamydia spp. producen una pequeña cantidad de glicógeno detectable y tiene dos operones ribosomales. 

 Chlamydophila spp. 

Las  especies de Chlamydophila no producen glicógeno detectable y tiene un operón ribosomal.  Estas especies están naturalmente viviendo en una variedad de animales.

 Chlamydophila pneumoniae (o Chlamydia pneumoniae)
 Chlamydophila pecorum Chlamydophila psittaci Chlamydophila abortus Chlamydophila caviae Chlamydophila felis''

Filogenia 
El análisis filogenético del ARNr 16S presenta los siguientes resultados:

Fuentes

Enlaces externos 

Chlamydiaceae